Дукс:
 Дукс (, ) — римское и византийское военное звание: полководец, военачальник, вождь; глава дуката — военного округа в позднем Риме и ранней Византии. В Средние века в европейских странах — герцог и аристократ, см. дуче (), дож (), дюк ().
 Дукс — императорский самолётостроительный завод в Москве (до 1917 года).
 Дукс — в музыке, тема в несколько тактов, которою начинается фуга.
 Дукс — немецкое название чешского города Духцов.
 Дукс, Клэр (Dux) — польская артистка оперы.
 ДУКС (Дискретное Устройство Контроля Скольжения) — применяемое на рельсовом подвижном составе устройство защиты от юза и боксования.
 DUX — серия европейских пистолетов-пулемётов.

См. также 
 Дука

Примечания